Ženska ekipa Kuglačkog kluba "Šubićevac"' (KK Šubićevac Šibenik; KK Šubićevac; ŽKK Šubićevac; Šubićevac Šibenik; Šubićevac, Šubičevac) iz Šibenika, Šibensko-kninska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub je član "2. hrvatske kuglačke lige za žene - Zapad".

O klubu  
Kuglački klub "Šubićevac" je osnovan 1938. godine, te je njegova muška ekipa bila jedna od najuspješnijih na području Dalmacije (južne Hrvatske) 1950.-ih. Najbolji ženski kuglački klubovi u Šibeniku su bili "Elektra" i "Šibenik", te je postojala i ženska općinska liga. Od 1990.-ih se smanjio broj klubova, te je tako ženska ekipa "Šubićevca" postala od 2000.-ih vodeći klub u Šibeniku, te članice "1. hrvatske lige" i "2. hrvatske lige" (skupine "Zapad" i "Zapad//Jug").  
Kuglačice nastupaju u kuglani "Šubićevac", koja je modernizirana 2011. godine.

Uspjesi

Ekipno 
 2. HKL (Zapad/Jug) 
 prvak: 2005./06., 2011./12.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama  
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="font-size: 85%; text-align: center"
!sezona !!rang  lige !!liga !!poz. !!klubova  u ligi !!ut !!pob !!ner !!por !!poen+ !!poen- !!bod !!napomene !!izvori 
|- 
!colspan="14"| Šubićevac 
|-
|rowspan="2"|2005./06. ||rowspan="2"|II. ||2. HKL - Zapad/Jug ||bgcolor="gold"|1. ||8 ||14 ||11 ||0 ||3 ||78,5 ||33,5 ||22 || ||rowspan="2"| 
|-
|Kvalifikacije za 1. HKL ||bgcolor="gold"|1. ||3 || || || || || || || ||<small> igrano turnirski 
|-
|2006./07. ||I. ||1. HKL ||8. ||10 ||18 ||6 ||0 ||12 ||55,5 ||88,5 ||12 || || 
|-
|2007./08. ||I. ||1. HKL ||10. ||10 ||18 ||3 ||1 ||14 ||45 ||99 ||7 || || 
|-
|2008./09. ||II. ||2. HKL - Zapad/Jug ||bgcolor="goldenrod"|3. ||7 ||11 ||7 ||1 ||3 ||54 ||34 ||15 || bez jedne utakmice || 
|-
|2009./10. ||II. ||2. HKL - Zapad/Jug || || || || || || || || || || || 
|-
|2010./11. ||II. ||2. HKL - Zapad/Jug ||4. ||9 ||16 ||9 ||0 ||7 ||69 ||59 ||18 || || 
|-
|2011./12. ||II. ||2. HKL - Zapad/Jug ||bgcolor="gold"|1. ||9 ||16 ||11 ||3 ||2 ||88,5 ||43,5 ||25 || || 
|-
|2012./13. ||I. ||1. HKL ||9. ||10 ||18 ||4 ||0 ||14 ||43,5 ||100,5 ||8 || || 
|-
|2013./14. ||II. ||2. HKL - Zapad/Jug ||6. ||10 ||18 ||8 ||1 ||9 ||72,5 ||71,5 ||17 || || 
|-
|2014./15. ||II. ||2. HKL - Zapad/Jug ||6. ||10 ||18 ||8 ||3 ||7 ||70,5 ||73,5 ||17 || || 
|-
|2015./16. ||II. ||2. HKL - Zapad/Jug ||4. ||9 ||16 ||9 ||0 ||7 ||69,5 ||58,5 ||18 || || 
|-
|2016./17. ||II. ||2. HKL - Zapad ||6. ||9 ||16 ||7 ||0 ||9 ||59,5 ||68,5 ||12 (-2) 
|-
|2017./18. ||II. ||2. HKL - Zapad ||6. ||8 ||14 ||6 ||1 ||7 ||55 ||57 ||13 || || 
|-
|2018./19. ||II. ||2. HKL - Zapad ||6. ||9 ||16 ||7 ||1 ||8 ||68,5 ||59,5 ||15 || || 
|-
|2019./20. ||II. ||2. HKL - Zapad || ||8 ||14 || || || || || || || || 
|-
| || || || || || || || || || || || || || 
|-
| || || || || || || || || || || || || || 
|-
|}

 Poznate igračice 

 Unutrašnje poveznice 
 Šibenik 
 Kuglački klub Šubićevac Šibenik (muškarci)

 Vanjske poveznice 
 KK Šubićevac Šibenik, facebook stranica 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Šubičevac 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Šubičevac

 Izvori 
 Zlatko Jurić: "Šibenske sportske skaline : crtice o šibenskom sportu ", Šibenik, 2018., , str. 89-92  
 

Hrvatski ženski kuglački klubovi
Šport u Šibeniku
Šubićevac